Mittenwald ist ein deutscher Ortsname:
 Mittenwald, Markt im Kreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern, Deutschland
 Mittenwald, bis 1938 Grobka, Försterei im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Grobka im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mittenwald, bis 1930 Aszlacken, Försterei im Kreis Wehlau, Ostpreußen, nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: 
 Mittenwalde (Begriffsklärung)
 Mittwald
 Mittewald
 Mittelwald